Jelenleg Európa legnagyobb befogadóképességű stadionja a spanyolországi Barcelonaban található, a Camp Nou. Ez az FC Barcelona csapatának a stadionja, amely 99354 néző befogadására alkalmas. Európában a legtöbb, legnagyobb stadion Németországban, Angliában és Spanyolországban találhatóak. 
A következő listán a kontinens legnagyobb stadionjai szerepelnek, a befogadóképesség alapján felsorolva.

A jelenlegi legnagyobb európai stadionok
Az alábbi táblázatban azon európai labdarúgó stadionok szerepelnek, amelyeknek a befogadóképessége eléri az 50 ezer főt.
 
Európában jelenleg 62 ilyen stadion található. Az UEFA a stadionokat a csillagok számával rangsorolja. A legjobbra értékelt stadionok 5 csillagot kapnak. Ezek közül mindegyik a listán található, mert az egyik alapkövetelménye ennek az osztályzásnak az 50 ezer fős befogadóképesség. Az 5 csillagos stadionok jelenlegi listáján már nem szerepel a madridi Vicente Calderón Stadion, mert bezárták. Helyette felépült a Wanda Metropolitano Stadiont. 

A listán szereplő legrégebben felépített stadion Angliában található: Liverpoolban az Anfield Stadion, amelyet 1884-ben nyitottak meg. A legújabb stadion is Angliában van, Londonban, a 2019-ben átadott Tottenham Hotspur Stadion.

Országok szerint

Források

Stadion kategóriák